Lakota (Lakotowie) – Indianie Ameryki Północnej z obszaru Wielkich Równin. Jedna z grup Dakotów (Siuksów), zwana też Dakotami Teton. 
 Język lakota – język Indian z plemienia Lakotów.
 Republika Lakocka

Miejscowości w USA:
 Lakota – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Lakota – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
Gminy w USA:
 Lakota (ang. Lakota Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson

Inne:
 Lakota – jeden z 58 okręgów administracyjnych w Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Lakota – miejscowość w okręgu Lakota, Wybrzeże Kości Słoniowej